Die Bardsragujn chumb 1994 war die dritte Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. 

Die Saison wurde wie im Vorjahr mit 15 Vereinen ausgetragen. Impuls Dilidschan hatte sich vor Saisonbeginn zurückgezogen.

Meister wurde FC Schirak Gjumri. Es war der zweite Titel nach 1992. Titelverteidiger Ararat Jerewan wurde mit fünf Punkten Rückstand Dritter und trat als Pokalsieger im Europapokal der Pokalsieger an. Für den Meister war es der erste Auftritt im UEFA-Pokal.

Da in der folgenden Saison die Liga auf zwölf Vereine reduziert wurde, stiegen vier Vereine in die zweite Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994